Cwojdziński − polskie nazwisko.

Osoby o tym nazwisku Cwojdziński:
 Antoni Cwojdziński (1896–1972, ps. Antoni Wojdan) – pisarz, aktor, reżyser, scenarzysta
 Andrzej Cwojdziński (ur. 1928) – dyrygent, kompozytor i pedagog muzyczny
 Kazimierz Cwojdziński (1878–1948) – matematyk, profesor Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu
 Leszek Cwojdziński (ur. 1956) – wojskowy, generał dywizji, pilot Wojska Polskiego
 Stefan Cwojdziński (ur. 1947) – geolog, specjalista w zakresie kartografii geologicznej i geotektoniki
 Wojciech Cwojdziński (1897–1940) – policjant polski, ofiara zbrodni katyńskiej
 Wojciech Cwojdziński – profesor nauk rolniczych

Zobacz też

Przypisy